Бездна может означать:

 Бездна — в религиозно-мифологических представлениях: мрачный потусторонний мир.
 Бездна () — река в Чувашии, правый приток Суры (бассейн Волги).
 Бездна () — река в Татарстане, левый приток Волги.
 Бездна — рассказ Леонида Андреева, 1901 год.
 Бездна — повесть Хайнлайна.
 Бездна — фантастическая повесть Евгения Филенко, 1973 год.
 Бездна — прежнее название села Антоновка Спасского района Татарстана, где в 1861 году произошли Бездненские волнения.

См. также 
 Маракотова бездна — научно-фантастический роман Артура Конан Дойла.
 Татарская Бездна — село, Дрожжановский район, Татарстан.
 Чувашская Бездна — деревня, Дрожжановский район, Татарстан.
 Чёрная Бездна — река, левый приток реки Бездны.
 Люди бездны — книга социологических очерков американского писателя Джека Лондона.
 Генрихова Бездна — пещера, расположенная в горном массиве Арабика в Абхазии.
 Голубая бездна